El término de origen anglosajón Browning puede hacer referencia a:

Gente 
Alan Browning
Amy Katherine Browning
Dixie Burrus Browning
Elizabeth Barrett Browning
Emily Browning
Frederick Browning
Iben Browning
Jean Browning
John Moses Browning (creador de la fábrica Browning Arms Company)
Jonathan Browning (inventor)
Kurt Browning
Robert Browning
Tod Browning
Val A. Browning
Vivien Dayrell-Browning

Personajes ficticios 
Alexander "Alex" Chance Browning

Lugares 
Browning (Illinois)
Browning (Misuri)
North Browning (Montana)
South Browning (Montana)
Little Browning (Montana)
Browning (Montana)
Browning (Wisconsin)
Municipio de Browning (condado de Schuyler, Illinois)
Municipio de Browning (condado de Franklin, Illinois)

Música 
The Browning, banda deathcore

Armas 

Fabricadas por la Browning Arms Company, de John Browning:
6.35 mm Browning
Ametralladora Colt-Browning M1895
Ametralladora Browning M1917
Ametralladora Browning M1919
Browning Hi-Power
Browning M2
Browning GP-35
Browning Auto-5
Browning wz. 1928
Fusil automático Browning

Munición 
.50 BMG (Browning Machine Gun)
7,65 × 17 mm Browning